Джереми Дешон Эванс (; родился 24 октября 1987 года в Кроссетте, Арканзас, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда. Был выбран во втором раунде под 55-м номером на драфте НБА 2010 года.

Ранние годы 
Джереми Эванс родился и вырос в Кроссетте (штат Арканзас). Окончил среднюю школу Кроссетта в 2006 году, где играл в команде «Кроссетт Иглз».

Карьера 
Эванс учился в университете Западного Кентукки, где играл за команду «WKU Хиллтопперс». В первый год набирал в среднем 10,0 очков за игру с процентов реализации бросков 63,9 %. Был лучшим игроком всех времен «Хиллтопперс» по блок-шотам, набрав их 224.

22 февраля 2012 года Эванс объявил о том, что примет участие в конкурсе по броскам сверху, проводимого под эгидой Sprite, заменив травмированного Имана Шамперта из «Нью-Йорк Никс». Забил один данк двумя мячами при помощи партнёра по команде Гордона Хэйуорда. В результате за Эванса проголосовали 29 % выборщиков. Летом 2012 года Эванс переподписал контракт с «Ютой», а сумма выплат составила около $5,5 млн за три года.

16 февраля 2013 года Эванс принял участие в ещё одном конкурсе по броскам сверху, однако проиграл Терренсу Россу.

7 июля 2016 года Эванс перешёл в клуб «Индиана Пэйсерс». За него «Даллас Маверикс» получил права Станко Барача, выбранного на драфте НБА 2007 года.

Достижения 
  Серебряный призёр Единой лиги ВТБ: 2016/2017
  Серебряный призёр чемпионата России: 2016/2017

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Достижения 
 Победитель конкурса по броскам сверху 2012

Примечания

Ссылки 
 Биография в колледже
 Профиль на сайет NBADraft.net 
 Статистика игрока на NBA.com 
 Статистика игрока на basketball-reference.com 
 Победный данк Джереми Эванса на конкурсе 2012 года 

Родившиеся в округе Ашли‎
Баскетболисты США
Игроки «Юта Джаз»
Игроки «Юта Флэш»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Техас Лэджендс»
Игроки БК «Химки»
Игроки «Эри Бэйхокс» (2017-2019)
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки БК «Дарюшшафака»
Игроки БК «Олимпия» Милан
Игроки БК «Панатинаикос»